Списък на героите в сериала „Страхувайте се от живите мъртви“ по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия AMC.

Главни герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон

От четвърти сезон

От пети сезон

От шести сезон 

Списъци с епизоди на научнофантастични сериали